Planaltina bezeichnet:

 Planaltina (Goiás), Gemeinde in Goiás, Brasilien
 Planaltina do Paraná, Gemeinde in Paraná, Brasilien
 Planaltina (Distrito Federal), Stadt und Verwaltungsregion im Distrito Federal, Brasilien